Danick Daucourt (né le  à La Chaux-de-Fonds) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||41 ||0 ||1 ||1 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||38 ||0 ||3 ||3 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||45 ||0 ||2 ||2 ||32 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||49 ||1 ||7 ||8 ||44 ||16 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2008-2009 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||39 ||1 ||2 ||3 ||16 ||15 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||36 ||1 ||2 ||3 ||12 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 34|| 0|| 1|| 1|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 45|| 2|| 3|| 5|| 10|| 14|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 50|| 4|| 6|| 10|| 57|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2013-2014 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 33 || 1 || 9 || 10 || 14 || 3 || 0 || 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 48 || 1 || 5 || 6 || 26 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif neuchâtelois
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Défenseur de hockey sur glace